Frederik van Oranje-Nassau, zie aldaar.
Cultureel Maçonniek Centrum 'Prins Frederik', een vrijmetselaarsmuseum, -bibliotheek en archief van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
Prins Frederik (batterij), voorheen de "Batterij aan den hoek van Barend Kribbing"
Fort Prins Frederik, een fort in de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak